Stoica ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Stoica, rumänischer Politiker
 Alexandru Stoica (* 1997), rumänischer Fußballspieler
 Alin Stoica (* 1979), rumänischer Fußballspieler
 Alina Stoica (* 1979), rumänische rhythmische Sportgymnastin
 Bogdan Stoica (* 1981), rumänischer Fußballspieler
 Chivu Stoica (1908–1975), rumänischer Politiker
 Cristian Stoica (* 1976), italienischer Rugbyspieler
 Dorel Stoica (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Enciu Stoica (1953–2003), rumänischer Rugbyspieler
 Fevronia Stoica (* 1952), rumänische Politikerin

 Ilie Stoica (* 1960), rumänischer Politiker
 Ion Stoica (* 1960), rumänischer Politiker
 Ion Aurel Stoica († 1994), rumänischer Politiker
 Laura Stoica (1967–2006), rumänische Sängerin, Komponistin und Schauspielerin
 Mihaela Stoica (* 1967), rumänische Politikerin

 Petre Stoica (1931–2009), rumänischer Dichter
 Pompiliu Stoica (* 1976), rumänischer Fußballspieler
 Razvan Stoica (* 1986), rumänischer Violinist
 Stănel Stoica (* 1980), rumänischer Gewichtheber

 Talidia-Teodora Stoica (* 1986), rumänische Ruderin
 Tudorel Stoica (* 1954), rumänischer Fußballspieler
 Valeria Mariana Stoica (1945–2012), rumänische Politikerin und Diplomatin
 Valeriu Stoica (* 1953), rumänischer Politiker
 Vasile Stoica (1889–1959), rumänischer Diplomat

Siehe auch:
 Stoika
 Stojka